Бахшайыш — вид азербайджанского ковра тебризской группы.
 Бахшайыш — город в Иране, в провинции Восточный Азербайджан.